Bernadotte steht für:
 Bernadotte, Name des regierenden Geschlechtes des Königreichs Schweden

Bernadotte ist der Familienname folgender Personen:

 Estelle Bernadotte (1904–1984), US-amerikanisch-schwedische Philanthropin
 Folke Bernadotte (1895–1948), schwedischer Offizier und Diplomat
 Gerd Graf Bernadotte (1952–2012), deutscher Manager und Schriftsteller
 Jean Baptiste Bernadotte (1763–1844), französischer Maréchal d’Empire, als Karl XIV. Johann König von Schweden
 Lennart Bernadotte (1909–2004), schwedischer Adliger
 Ubagaraswani Bernadotte (1899–1949), indischer Geistlicher